Ка́унаська вулиця — назва вулиць в населених пунктах України та Росії, на честь литовського міста Каунас.

Каунаська вулиця — вулиця в Донецьку.
 Каунаська вулиця — вулиця в Києві.
 Каунаська вулиця — вулиця у Кривому Розі.

Каунаська вулиця — вулиця в Астрахані.
 Каунаська вулиця — вулиця у Волгограді.
 Каунаська вулиця — вулиця в Новосибірську.

Вулиці